Puerto Esperanza (Alto Paraguay) — cidade do Paraguai
Puerto Esperanza (Misiones) — município da Argentina
Puerto Esperanza (Peru) — cidade, capital da província de Purús, Ucaiáli

Desambiguações de topônimos